

Toponymie
Ancienne orthographe de Toulouse

Patronyme 
Thoulouze est un nom de famille, nom de la localité d'origine Toulouse, dont il est une variante orthographique.Il est  de l'Ardèche :
Michel Thoulouze

Références

Ardèche
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan